Weller steht für:
 Weller (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Weller (Baustoff), Stroh-Lehmgemisch für das Ausfüllen der Gefache im Fachwerk
 Weller (Unternehmen), US-amerikanischer Hersteller von Lötstationen und -kolben
 Auto Weller, deutsches Automobilhandelsunternehmen der Weller-Gruppe
 Weller Brothers, britischer Motorrad- und Automobilhersteller
 Wellerwerk, Baukonstruktion zur Ausfachung von Holzfachwerk

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Weller (Alabama)
 Weller (Colorado)
 Weller (Iowa)
 Weller (Virginia)

Geografische Objekte
 Weller Island, Insel der Biscoe-Inseln, Antarktis

Siehe auch:
 Weler, französische Automarke
 Veller